Alternatief voor Vakbond
(Voormalige) Adviesdienst Verkeer en Vervoer, nu: Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS)
deel van de leus op de IJzertoren
IATA-luchthavencode van Avalon Airport in de Australische plaats Avalon (Victoria)
Algemeen verbindend voorschrift - Term uit het Nederlandse bestuursrecht. Normstellende, vaak beleidsmakende maatregel die bij wet afdwingbaar is. Voorbeelden zijn APV en bestemmingsplannen.
Daarmee verwant: Algemeenverbindendverklaring.
(Deel van) de naam van diverse sportclubs, vooral voetbal; ook volleybalverenigingen en Atletiek Vereniging Valkenswaard. Zie Lijst van Nederlandse amateurvoetbalclubs.
AVV (voetbalclub), een voetbalclub op Terschelling.

Zie ook
Aveve, een Belgische bedrijvengroep die actief is in de land- en tuinbouw.